Слотсхольмен () — историческое сердце Копенгагена, небольшой остров площадью 21 гектар, где традиционно располагались органы государственного управления.

История 
В 1167 году на острове епископом Абсалоном был построен первый замок, давший начало столице Дании. Впоследствии на том же месте был построен Копенгагенский замок.

Достопримечательности 

Сейчас на острове находятся:
 дворец Кристиансборг (место заседания датского парламента);
 биржа Бёрсен (1619-1640), архитекторы Л. и Х. Стенвинкель);
 Музей Торвальдсена (1839-1848), архитектор М. Г. Биннесбёль);
 Датская королевская библиотека;
 церковь;
 Датские национальные архивы и другие учреждения.

Источники 
 Данная статья основана на материалах английской Википедии

Острова Дании
География Копенгагена
История Копенгагена